Соревнования по дзюдо впервые проводились на Универсиаде в 1967 году.

На Универсиадах 1967 и 1985 соревнования по дзюдо проводились только среди мужчин, с Универсиады 1995 — стали проводиться также среди женщин.

Соревнования

Медальный зачёт

Ссылки 
Sports123